HMS Snowdrop può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Snowdrop (1915) – sloop della Classe Azalea
HMS Snowdrop (K67) – corvetta della Classe Flower